Amerikai Egyesült Államok
 Caddo (Alabama)
 Caddo (Missouri)
 Caddo (Oklahoma)
 Caddo (Milam megye, Texas)
 Caddo (Stephens megye, Texas)
 Caddo (Wilson megye, Texas)
Egyéb
 Caddo megye (egyértelműsítő lap)